Алексей Бондарь:
 Бондарь, Алексей Георгиевич (1908—1994) — депутат Верховного Совета СССР.
 Бондарь, Алексей Станиславович (1941—2005) — советский и украинский журналист, поэт, публицист, очеркист, общественно-культурный деятель.